Солове́цкий:

Населённые пункты 

 Соловецкий — посёлок в Архангельской области на острове Соловецкий, административный центр муниципального образования «Соловецкое» Приморского района;
 Соловецкий — посёлок в Орловском районе Орловской области;

Другое 
 Соловецкий (Большой Соловецкий) — крупнейший остров архипелага Соловецкие острова;
 Соловецкий — залив Белого моря у западного берега острова Соловецкий;
 Соловецкие острова (Соловецкий архипелаг) — архипелаг в Белом море, Архангельская область России;
 Соловецкий лагерь особого назначения (СЛОН);
 Соловецкий монастырь;
 Соловецкая библиотека.